Брейнтри — название нескольких населённых пунктов:
 Брейнтри — город в английском графстве Эссекс.
 Брейнтри — город в штате Вермонт, США.
 Брейнтри — город в штате Массачусетс, США.